Jonas Björkman e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo sconfiggendo in finale la testa di serie numero uno formata da Mahesh Bhupathi e Maks Mirny per 3-6, 6-3, 7-64, 6-3.

Teste di serie 

  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
  Leander Paes /  David Rikl (semifinale)
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (terzo turno)
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)
  Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)

  Joshua Eagle /  Jared Palmer (terzo turno)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (terzo turno)
  Chris Haggard /  Robbie Koenig (primo turno)
  František Čermák /  Leoš Friedl (secondo turno)
  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (terzo turno)
  Paul Haarhuis /  Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
  Donald Johnson /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
  Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2003
ATP Tour 2003